

Cinéma 

 Antoine et Cléopâtre () est un film de James Stuart Blackton et Charles Kent (1908) ;
 Marc-Antoine et Cléopâtre () est un film de Enrico Guazzoni (1913) ;
 Anthony and Cleopatra est un film de Bryan Foy (1924) ;
 Antoine et Cléopâtre () est un film de Charlton Heston (1972).

Théâtre 

 Antoine et Cléopâtre () est une pièce de théâtre de William Shakespeare (1606-1608) ;
 Antoine et Cléopâtre () est une pièce de théâtre de Vittorio Alfieri (1774).

Opéra 

 Antonio e Cleopatra est un opéra de Gian Francesco Malipiero (1937) ;
 Antony and Cleopatra est un opéra de Samuel Barber (1966).

Littérature 

 Antoine et Cléopâtre () est un roman de Colleen McCullough (2007).

Musique 
 Antoine et Cléopâtre est une ouverture de concert d'Anton Rubinstein.
 Antoine et Cléopâtre est une musique de scène de Florent Schmitt (1920).

Voir aussi